Sinaga ist der Familienname folgender Personen:

 Anicetus Bongsu Antonius Sinaga (1941–2020), indonesischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Medan
 Fransiskus Tuaman Sinaga (* 1972), indonesischer Geistlicher, Bischof von Sibolga